Отрадное — посёлок в Озёрском городском округе Калининградской области. Входит в состав Новостроевского сельского поселения.

Население

История 
В 1863 году в Кунигелене проживало 309 человек, в 1907 году — 244 человека, в 1933 году — 242 жителя, в 1939 году — 292 жителя.

В 1938 году Кунигелен был переименован в Штроппау, в 1946 году — в поселок Отрадное.

В 1946 году была открыта Кунигеленская начальная школа, которую в том же году преобразовали в семилетнюю и переименовали в Отрадновскую. В 1961 году школа стала восьмилетней, в 1981 году расформирована.

Примечания 

Населённые пункты Озёрского района (Калининградская область)